Klaka je skupina plaćenih pljeskača (klakera), a može značiti i:

 Klaka, naselje u sastavu kvarta Dubrava, Zagreb

Slični pojmovi:
 Klak, drugi naziv za vapno,
 Klakar, općina u Hrvatskoj,
 Klake, naselje u sastavu Samobora,
 Klake (Kozje, Slovenija), naselje u slovenskoj Općini Kozju,
 Kljake, naselje u sastavu Općine Ružić,
 Teniski klub Kid Klaka, Zagreb.